Józefów (gemeente in powiat Biłgorajski)
Józefów (powiat Biłgorajski), stad (miasto) in powiat Biłgorajski
Józefów (powiat Otwocki), stad (miasto) in powiat Otwocki
Józefów nad Wisłą (gemeente)
Józefów (powiat Prudnicki), een plaats in powiat Prudnicki